Канлифф () — английская фамилия.

 Канлифф, Барри (род. 1939) — британский археолог.
 Канлифф, Джейсон (род. 1983) — гуамский футболист.
 Канлифф, Джон Уильям (1865—1946) — британско-американский филолог.

См. также 
 Барон Канлифф